Китайские моря — окраинные моря Тихого океана, прилегающие к побережью Китая. В число Китайских морей включаются: Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, иногда также Жёлтое море. В русском языке это общее название нескольких морей, согласно БСЭ, употребляется редко.

Все три Китайских моря содержат множество островов, расстояния от материка до островов или от одного острова до другого не превышают 600 километров. В результате страны, берега которых омываются морями, заявили о своих правах на участки морского дна; «ничейных» участков не осталось, на многие имеются несколько претендентов. Так, Китай участвует сразу в нескольких территориальных спорах в Китайских морях:
 о разделении континентального шельфа в Жёлтом и Восточно-Китайском морях — с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией;
 о принадлежности островов Сенкаку в Восточно-Китайском море с Японией;
 о морских границах в Тонкинском заливе с Вьетнамом;
 о принадлежности островов Спратли в Южно-Китайском море с Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

Примечания

Литература 
 
 

Моря Тихого океана
География Китая